Бра́янт () — прізвище давньобретоно-ірландського походження і походить від кельтського особового імені Браян (Brian), насправді давнього походження і, як вважають, містить елемент bre, що означає «пагорб» або brigh, «сильний».

Відомі носії:
 Анджела Браянт (;  1951) — американська політична діячка, представниця Демократичної партії.
 Дезерія Браянт (;  1993) — американська легкоатлетка, бронзова призерка чемпіонату світу (2019).
 Джозеф Вашингтон Браянт (;  1954) — професійний американський баскетболіст, баскетбольний тренер.
 Каріна Браянт (;  1979) — британська дзюдоїста, олімпійська медалістка (2012).
 Кобі Браянт (; 1978—2020) — американський баскетболіст.
 Келсі Браянт (;  1989) — американська стрибунка у воду, олімпійська медалістка (2012).
 Кріс Браянт (;  1962) — британський політик з Лейбористської партії.
 Луїза Браянт (, уроджена — Анна-Луїза Моен, ; 1885—1936) — американська письменниця і журналістка.
 Марк Браянт (,  1965) — американський баскетболіст і тренер.
 Рей Браянт (; 1931—2011) — американський джазовий піаніст і композитор; брат Томмі Браянта.
 Томмі Браянт (; 1930—1982) — американський джазовий контрабасист; брат Рея Браянта.
 Філ Браянт (;  1954) — американський політик, губернатор штату Міссісіпі.

Примітки